Die Liste der Mannschaftskader der I liga (Schach) 1982 enthält alle für die polnischen I liga im Schach 1982 gemeldeten Stammspieler sowie Ersatzspieler, die mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während BKS Chemik Bydgoszcz, KS Skra-Komobex Częstochowa, KS Anilana Łódź, HKS Hutnik Warszawa und MZKS Pocztowiec Poznań mit je sieben Spielern auskamen, spielten bei KS Łączność Bydgoszcz 10 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 96 Spieler zum Einsatz, von denen 47 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Punktbester Spieler war Krzysztof Żołnierowicz (Chemik Bydgoszcz) mit 8,5 Punkten aus 11 Punkten, je 8 Punkte aus 11 Partien erreichten Mieczysław Bakalarz (Łódź), Sławomir Wach (Lublin) und Elżbieta Sosnowska (Hutnik Warszawa). Kein Spieler erreichte 100 %, Żołnierowicz gelang ebenfalls das prozentual beste Resultat.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "W" bezeichnet Frauen
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers; GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 1982), für Spieler ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

FKS Avia Świdnik

MKS Start Lublin

BKS Chemik Bydgoszcz

KS Górnik 09 Mysłowice

KS Skra-Komobex Częstochowa

KS Maraton Warszawa

KS Anilana Łódź

WKSz Legion Warszawa

HKS Hutnik Warszawa

MZKS Pocztowiec Poznań

KKS Polonia Warszawa

KS Łączność Bydgoszcz

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

I liga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 1982
1 Liga Schach 1982